Аризе́ма аму́рская () — многолетнее клубнелуковичное травянистое растение, вид рода .

Ботаническое описание 
Клубень сжато-шаровидный, 6—7 см в диаметре.

Листья 
У растения от одного до трёх листьев. Черешки длинные, 5—7(30) см длиной, вложенные на ¾ длины во влагалища, формирующие ложный стебель. Листовые пластинки трёхраздельные или пятипальчатые. Листочки иногда покрыты беловатыми крапинками, от овальных до узкопродолговатых, 7—11 см длиной, 4—7 см шириной, клиновидные в основании, цельнокрайные или зазубренные, острые на вершине. Центральный листочек с черешком 5—25 мм длиной, боковые листочки отдалены от центрального на 1—30 мм, наиболее удалённые сидячие, 9—15 см длиной, наклонные, клиновидные в основании с внутренней стороны, ухообразные или закруглённые с внешней.

Соцветия и цветки 
Цветоножка короче черешков. Покрывало от зеленоватого до тёмно-фиолетового, обычно с бледно-багряными полосами. Трубка покрывала цилиндрическая, около 5 см длиной; 2 см в диаметре, косо усечённая внутри. Свободная часть покрывала от овально-ланцетовидной до продолговатой, 3—4 см длиной, заострённая на вершине.

Початок двудомный. Женская зона полуконическая, около 2 см длиной, около 1 см в диаметре в основании. Завязь овальная, семяпочки четыре; рыльце сферическое. Мужская зона цилиндрическая, около 2—3 см длиной, около 2 см шириной; столбик слабый, почти сидячий; пыльники в числе двух или трёх; теки шаровидные, вскрываются через верхушечные поры. Придаток на ножке, вертикальный, цилиндрический, крепкий, 3—5,5 см длиной, 4—5(7) мм шириной, основание усечённое, вершина тупая.

Цветёт с конца апреля до начала июня.

Плоды 
Плоды — красные, узкоконические ягоды. Семена в числе четырёх, красные, яйцевидные, гладкие.

Число хромосом 2n = 28, 56.

Осенью початок, унизанный сочными алыми ягодами, виден издалека. Но лучше его не трогать: дело в том, что растение сильно ядовито, и вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки; нужно быть очень осторожным с этим растением.

Распространение и среда обитания 
Распространена на Дальнем Востоке — Россия (Хабаровский край, Приморье, Сахалин), Китай (Хэбэй, Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя Монголия, Шаньси, Шаньдун), Корея.

Растёт в лиственных и смешанных лесах, среди деревьев, по берегам рек, на высоте не выше 100—200 м над уровнем моря.

Аризема амурская — реликтовый вид.

Действующие вещества 
Сведения о химическом составе клубней ариземы крайне скудны.

В подземной части ариземы амурской обнаружены крахмал, сапонины, алкалоиды. Надземная часть содержит органические кислоты, стероиды, сапонины, алкалоиды, фенольные соединения. В плодах есть витамин C (около 60 мг на 100 г).

Применение в медицине 
С лечебной целью используются клубни ариземы, заготовляемые до появления листьев.

В связи с малой химической и фармакологической изученностью широкого применения в научной медицине аризема амурская до настоящего времени не имеет.

Подземная часть в корейской и китайской медицине (порошок, отвар) применяется как отхаркивающее при остром и хроническом бронхите, а также как спазмолитическое, противосудорожное и обезболивающее средство при эпилепсии, обмороках, головокружении, мимическом параличе, последствиях инсульта, головной боли, ревматоидных артритах, радикулитах, при переломах и ушибах. Отвар подземной части также пьют как успокаивающее, гипотензивное, ранозаживляющее средство. Сок клубней в китайской и народной медицинах употребляется при анемии, заболеваниях пищеварительного тракта.

Корневища ариземы японской употребляются также для лечения злокачественных новообразований кожи.

Аризема используется в гомеопатии в виде эссенции из свежих клубней при дифтерии, воспалении кожи.

Ядовитость 
Все части растения ядовиты, его следует применять с осторожностью.

Свежесобранная трава и клубни обладают сильным местным раздражающим действиемː вызывают зуд кожи, а при длительном соприкосновении от них возникают пузыри. При неосторожном поражении кожи соком ариземы полезно проводить те же лечебные мероприятия, что и при поражении борщевиком обыкновенным.

Консортивные связи 
Аризема амурская является кормом для амурских горалов.

Таксономия и внутривидовая систематика 
Подвид — 

Разновидности:
 
 

Выделенные формы:

Примечания

Литература 

 
 
 Murata, J. A revision of the Arisaema amurense group (Araceae). // Journal of the faculty of science, University of Tokyo: Section III: botany. — 1986. — Vol. 14 (1). — P. 49—68.

Ссылки 
 
 Arisaema amurense в базе данных Королевских ботанических садов Кью, Великобритания 

Аризема
Флора Азии
Ядовитые растения